Walewski (forma żeńska: Walewska; liczba mnoga: Walewscy) – polskie nazwisko. Pierwsza wzmianka w 1386 , powstało poprzez dodanie formantu ski do nazw miejscowych Walew, Walewice, Walowice (kilka wsi). Nazwisko to nosiło w Polsce kilka rodów szlacheckich. Byli to Walewscy herbu Amadej, Bończa oraz herbu Kolumna (z tego rodu wywodziła się linia hrabiowska).

Znani Walewscy 
 Bogumił Gabriel Walewski (1750–1814) – poseł województwa sieradzkiego na Sejm Czteroletni w 1790 roku
 Maria Walewska (1786–1817) – kochanka cesarza Napoleona Bonaparte
Maria Walewska (1882–1966) – polska Sprawiedliwa wśród Narodów Świata
Aleksander Colonna-Walewski (1810–1868) – polityk francuski, syn cesarza Napoleona I i Marii Walewskiej
 Małgorzata Walewska (ur. 1965) – śpiewaczka, mezzosopranistka
 Paweł Walewski (ur. 1967) – dziennikarz i publicysta, lekarz
 Przemysław Walewski (ur. 1967) – poeta, dziennikarz, maratończyk, mistrz Europy w maratonie (EVACS, 2006)
Bogdan Walewski – polski dyplomata, szpieg amerykański
 Michał Walewski (1735–1806) – wojewoda sieradzki, konfederat barski

Przypisy

Bibliografia 
Kazimierz Rymut. Nazwiska Polaków. Słownik historyczno–etymologiczny. Wydawnictwo Naukowe DWN, Kraków 2001
 Herbarz Polski, Polish Armorial (dostęp 2015-11-03)

Zobacz też 
 Walewscy herbu Kolumna

Polskie nazwiska